Феофа́нова — жіноча форма російського прізвища Феофа́нов. 

Відомі носії:
 Феофанова Ірина В'ячеславівна (*1966) — радянська і російська актриса театру і кіно.
 Феофанова Світлана Євгенівна (*1980) — російська легкоатлетка, олімпійська медалістка.

Жіночі форми прізвищ